Аеросвіт 2007 — 2-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 17 червня по 30 червня 2007 року у Форосі.  

 Категорія: 18-та (середній рейтинг: 2691,25).
 Головний суддя: Міжнародний арбітр Л.М. Боданкін (Україна).

Учасники

Рух за турами

Таблиця

Посилання 
 

Форос (шаховий турнір)
Червень 2007